Sidi Abed peut se référer à :
 Sidi Abed, commune de la wilaya de Tissemsilt en Algérie
Sidi Abed, commune de la province d'El Jadida au Maroc